Rive-Nord peut faire référence à :
 Rive-Nord de Montréal, l'ensemble de la banlieue nord de Montréal
 Côte-Nord, une région du nord-est du Québec

Voir aussi 
 Rive-Sud;
 Rive-Ouest.